Charles Boyle kan syfta på bland andra:

* Charles Boyle, 3:e viscount Dungarvan (1639-1694), irländsk peer
 Charles Boyle, 2:e earl av Burlington (död 1704), irländsk peer
 Charles Boyle, 4:e earl av Orrery (1674–1731), irländsk peer
 Charles Boyle, 2:e viscount Blesington (död 1732), irländsk peer
 Charles Boyle, 10:e earl av Cork (1861-1925), irländsk peer
 Charles Boyle (född 1951), brittisk poet